Pontão, município do Brasil.
 O Pontão, filme de curta-metragem de ficção científica francês de 1962.
 Píer (português brasileiro) ou ponte-cais ou pontão (português europeu) é uma passarela sobre a água, suportada por largas estacas ou pilares.

Desambiguação